Il migliore –  romanzo di Bernard Malamud
Il migliore –  film tratto dal romanzo e diretto da Barry Levinson
Il migliore –  programma televisivo condotto da Mike Bongiorno

Pagine correlate 
Migliore